Patryk ist ein männlicher Vorname und die polnische Schreibweise von Patrick.

Bekannte Namensträger:

 Patryk Bryll (* 1978), polnischer Poolbillardspieler
 Patryk Małecki (* 1988), polnischer Fußballspieler
 Patryk Pysz (* 1975), ehemaliger deutsch-polnischer Eishockeyspieler
 Patryk Kuchczyński (* 1983), polnischer Handballspieler
 Patryk Rachwał (* 1981), polnischer Fußballspieler